Herrn Kukas Empfehlungen ist:

der Titel eines Romans von Radek Knapp aus dem Jahr 1999, siehe Herrn Kukas Empfehlungen (Roman)
der Titel der Verfilmung des gleichnamigen Romans aus dem Jahre 2008, siehe Herrn Kukas Empfehlungen (Film)